11. edycja turnieju curlingowego Canada Cup odbyła się w dniach 3-7 grudnia w Camrose, w Encana Arena.

W rywalizacji wzięło udział siedem drużyn kobiecych i męskich, rywalizowały one metodą kołową do wyłonienia najlepszej trójki. Pierwsza drużyna awansowała bezpośrednio do finału, dwie pozostałe zespoły rozegrały półfinał. Drużyny broniące tytułów mistrzowskich (Stefanie Lawton i Jeff Stoughton) nie uczestniczą w tej edycji Canada Cup.

Konkurencję pań wygrała Valerie Sweeting. Pośród mężczyzn triumfował Mike McEwen.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 2014; 8:30

Sesja 2. 
3 grudnia 2014; 13:30

Sesja 3. 
3 grudnia 2014; 18:30

Sesja 4. 
4 grudnia 2014; 8:30

Sesja 5. 
4 grudnia 2014; 13:30

Sesja 6. 
4 grudnia 2014; 18:30

Sesja 7. 
5 grudnia 2014; 8:30

Sesja 8. 
5 grudnia 2014; 13:30

Sesja 9. 
5 grudnia 2014; 18:30

Playoff

Półfinał 
6 grudnia 2014; 13:30

Finał 
7 grudnia 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 2014; 8:30

Sesja 2. 
3 grudnia 2014; 13:30

Sesja 3. 
3 grudnia 2014; 18:30

Sesja 4. 
4 grudnia 2014; 8:30

Sesja 5. 
4 grudnia 2014; 13:30

Sesja 6. 
4 grudnia 2014; 18:30

Sesja 7. 
5 grudnia 2014; 8:30

Sesja 8. 
5 grudnia 2014; 13:30

Sesja 9. 
5 grudnia 2014; 18:30

Playoff

Półfinał

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Canada Cup
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
  

2014 w curlingu
Curling w Kanadzie